Джірайя ()— один з головних персонажів манга- і аніме-серіалу «Naruto». Один з трьох Легендарних санінів, до яких крім нього відносяться Цунаде та Орочімару. Був учнем ІІІ Хокаге, вчителем Наруто та його батька Мінато.

Також він писав книжки які читає Какаші. Їх він створював після того як підглядав у лазні за гарненькими дівчатами.

За його збочений характер Наруто називав його "Збочений Відлюдник".

Передісторія 

В дитинстві, в результаті невдалого дзюцу, він переміщується на гору М'єбоку — місце проживання мудрих і могутніх жаб, найдавніша з яких передбачила йому, що його учень стане тим, хто змінить світ шинобі, а він сам, рано чи пізно почне писати книги. Тренуваннями хлопчика, крім тих, які у нього були в
Конохі , зайнялися дві мудрі жаби Сіма і Фукасаку, вони навчили його найпотужнішим технікам і тим самим зробили його одним з найсильніших ніндзя. Однак рівновага світу порушилося і почалася війна. Джирайя, Орочімару і
Цунаде , в минулому учні
Третього Хокаге, стали відомі як «Три Легендарних Ніндзя» (або просто Санніни), виживши в жорстокій битві з лідером Поселення Дощу - Ханзо. Під час поневірянь по місцях боїв, Санніни зустріли трьох осиротілих дітей —
Нагато, Яхіко і Конан. Орочімару запропонував убити їх, за його ж словами «так їм буде краще», однак Джирайя вирішив взяти з собою і тренувати. Коли одного разу на Нагато напали кілька ніндзя, хлопчик зміг їх миттєво вбити, і саме тоді Джирайя вперше побачив у нього легендарний геном очей - ріннеган. Через кілька років, коли Джірайя закінчив свою першу книгу «Сказання про безстрашного шінобі», яка не користувалася особливою популярністю, шляхи трьох молодих ніндзя і Джірайї розійшлися. Після закінчення війни він на якийсь час повернувся в Коноху, навчивши майбутнього Хокаґе Мінато Намікадзе і двох інших генинів, ім'я яких невідомі. Після того, як викритий у злочинах Орочімару втік, Джірайя також залишив Коноху в тому числі з метою стежити за колишнім товаришем. Подорожуючи по світу, він почав писати книги в категорії для дорослих, найвідомішою з яких була серія з трьох книг «Райські ігри», які стали улюбленими книгами Какаші Хатаке.

Частина I 
Наруто в перший раз зустрів Джирайю перед останнім етапом іспиту на чуунина . Великий Саннін навчив Наруто ходіння по воді і техніці призову . Також він зняв додаткову печатку, поставлену Орочімару, поверх основної печатки Наруто, і дозволив йому підписати контракт з жабами, щоб той зміг використовувати їх в бою.
Після загибелі Третього Хокаге від рук Орочімару, Джірайї було запропоновано очолити село, однак він відмовився, мотивуючи тим, що є більш гідна людина — Цунаде. Відправившись на її пошуки він взяв з собою Наруто з метою навчити того ще кількох технік, зокрема, Расенгану.
Пізніше, після провалу місії по поверненню Саске, він пропонує Наруто відправиться в трирічну подорож для поліпшення навичок, на що Наруто з радістю погоджується.

Частина II 
У 2 частини манги Джирая  разом з Наруто повертається в село.
Джирайя після недовгого розслідування з'ясував, де ховається таємничий лідер
Акацукі - Пейн, і вирішив відправитися до нього в село Дощу. Проте, зустрівшись з ним, він впізнав у ньому Яхико, одного з трьох врятованих і навчених їм дітей. З чималим подивом він помітив, що у Пейна були очі Нагато — риннеган. Під час бою з'явилися ще п'ятеро схожих на Яхико рудоволосих ніндзя з риннеганом, однак жоден з них не був Нагато. Незважаючи на використання Джирайей режиму Мудреця і призову Сіми і Фукасаку, Пэйну вдалося смертельно поранити Саннина, однак той встиг залишити на спині Фукасаку зашифроване послання для Наруто. Джирайя, вмираючи, зрозумів, що ніндзя, про який йдеться в прогнозі мудреця жаб — це Наруто, і, останній раз посміхнувшись, він придумав назву для своєї нової, так і не написаної книги — «Історія про Узумакі Наруто».

Зовнішність 
У Джираї довге біле волосся, що стирчить в творчому безладді в різні сторони. Ззаду вони стягнуті гумкою в так званий «кінський хвіст». На лобі розташований оригінальний протектор шинобі з ієрогліфом «Масло», що означає його приналежність до жаб'ячого роду. Основною відмінністю його від стандартних протекторів є пара «ріжок», підійнятих вгору по боках смуги металу. Краї протектора у саннина частково прикриті двома пасмами волосся, що спадають до ключиці. На тлі йєєвольового особи з яскраво виділеними вилицями можна помітити очі з чорними зіницями, в яких практично завжди присутня пустотлива іскорка. Одягнений Джирайя в повну протилежність "стандартної одязі шінобі". Під одягом він має сітчасту майку. У нього світло-зелене кімано і такого ж кольору штани. На ногах у нього червоні, дерев'яні, японські сандалі, і щитки на руках, на відміну від стандартів вони в нього особливі, досить довгі і кріпляться прямо до руки, а не до рукавичок. На спині Джирайя носить контракт з Жабами.

Характер 
Джирайя має характер зухвалого та розгульного збоченця, який звик писати книги про це..., проводити свій вільний час у компаній молодих жінок легкої поведінки, підглядати за ними коли вони миються і за це він отримує по заслугах. Але в бою він веде себе серйозно коли стосується життя його товаришів і учнів, який готовий пожертвувати собою заради них.

Техніки 
В бою використовував техніки стихій Вогню і Землі, Режим Мудреця, а також техніки, пов'язані з взаємодією з жабами. Навчився у Мінато Расенгану.

Расенган (螺旋丸, "Спіральний куля" ) — техніка рангу A, створена Намиказе Мінато після спостереження особливих атак Биджу. Саме від нього Джирайя дізнався цю техніку.

Чо Одама Расенган ( 超大玉螺旋丸, "Супер величезний спіральний куля" ) — вдосконалена версія
Одама Расенгана, використана Джирайей. Чакра Сендзюцу допомагає збільшувати Одама Расенган в рази. Також, на відміну від Одама Расенгана для використання техніки потрібна лише одна рука.

Колючий страж (忍法针地蔵, Нінпо: Харі Джизо) — Волосся подовжуються, стаючи щільними, обгортають Джирайя колючим щитом, на зразок голок їжака.

Стихія Землі: Болото преісподні (土遁・黄泉沼, Дотон: Йоми Нума) — техніка, перетворює велику місцевість в непрохідне болото. Також болото можна запалити, щоб супротивник отримав ще більші пошкодження.

Техніка призиву (口寄せの術) — Заклик жаб-ніндзя (захист і атака, в залежності від розміру)

Мистецтво Ніндзя Техніка призиву: Пастка рота жаби (忍法口寄せ・蝦蟇口縛り, Нінпо Кучиесе: Гамагучи Шибарі) — все найближчим простір перетворюється в жабий стравохід, з якого практично неможливо вибратися, а шлунковий сік розплавить будь-яку броню, причому самому викликачу і його союзникам шкоди це не завдасть.

Зняття печатки п'яти елементів
(五行解印, Гогье Каиин) — роздрук Друку п'яти елементів .

Стихія Вогню : Вогненна куля жаб'ячого масла(火遁・龍火の術 "Вивільнення вогню: Снаряд полум'я жаб'ячого масла") — використовується разом з викликаним Гамабунтой. Жабий бос випускає з рота струмінь олії, що підпалюється технікою Katon.

Тіньовий клонування (яп. 影分身の術 Каге Буншин але Дзюцу?) — в залежності від наявної кількості чакри, створює більшу або меншу кількість тіньових клонів. На відміну від простого клонування, клони не ілюзорні, а мають реальні тіла.

Техніка гриви розлюченого лева (乱獅子髪の術, "Ранджишигами але дзюцу") — Джирайя управляє своїми волоссям. Вони збільшуються в розмірах і використовуються для нанесення шкоди, або для заплутування і знешкодження противника.

Мистецтво Ніндзя: Техніка перетворення в жабу (忍法・蛙換えるの術, "Нінпо: Каеру Каеру але Дзюцу") — Торкаючись чола мети можна перетворити її в жабу. Це, головним чином, використовується для того, щоб опитати полонених.

Техніка приховування в жабі (蝦蟇隠れの術, "Гамагакуре але Дзюцу") — при цій техніці користувач викликає Ныряющую Жабу (潜り蝦蟇, "Moguri Gama") з Гори Мьебоку і ховається в її животі.

Снаряд жаб'ячого масла (蝦蟇油弾, "Гамаюдан") — техніка, при якій користувач перетворює чакру в надзвичайно липке масло і випльовує це як величезну масу. Коли ця нафта стосується мети, це перешкоджає тому, щоб вони рушили.

Бар'єр: Метод формування
(結界・天蓋法陣, "Кеккай: Тенгаи Ходжин") - техніка, при якій користувач створює сферичний бар'єр з користувачем в центрі. Цей бар'єр діє як датчик виявлення, дозволяючи обнаружть все, що рушить або видасть звук всередині цього бар'єру. Також користувач може розширювати і звужувати діапазон пошуку.

Бар'єр: В'язниця жаби гарбузової посудини (結界・蝦蟇瓢牢, "Кекей: Гама Хйоро ") — техніка Джирайи, при якій він закликає Хьетан Гаму (瓢箪蝦蟇, "Жаба гарбузової посудини") з Мьебокузана. Ця техніка використовується, щоб захопити і ізолювати жертву.

Нінпо: Кучиесе: Йатаи Кузуши за Дзюцу — техніка, при якій (у залежності від сили), користувач викликає жабу, яка може придавити масою свого тіла, плюс дію гравітаційної сили яка збільшує силу удару при падінні жаби зверху.

З допомогою Методу запечатування вогню (封火法印, "Фука Хоин") — користувач здатний запечатати вогонь в сувій.
Техніка тіньового контролю жаб'ячим поверхні (蝦蟇平 影操りの術, "Гама Даіра Каге Аятсури але Дзюцу") — техніка, при якій користувач переймає контроль над тілом противника і в той же час ховається в його тіні, звідки можна напасти.

Мистецтво Мудреця: Загородження волоссям-сенбонами (仙法・毛針千本, "Сенпо: Кебари Сенбон") — користувач, в режимі Мудреця, стріляє своїми затверділими волоссям в супротивника.

Техніка призиву: жабья майстерня (口寄せ・蝦蟇見世の術, "Кучиесе: Гама Місі але Дзюцу") — користувач закликає з Гори Мьебокун жабу, яка може перетворюватися на будову, куди можна приманити ворога.

Техніка прозорої втечі (透遁術, "Тотон Дзюцу") — техніка, винайдена Джирайей в молодості, щоб шпигувати непоміченим за дівчатами.

Вигадані персонажі